Ла Иерба Санта има више значења:

 Ла Иерба Санта (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Иерба Санта (Сан Педро Хикајан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Иерба Санта (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Иерба Санта (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику